Le championnat de Formule 4 de la NACAM 2017-2018 est la troisième édition du championnat.

Écuries et pilotes

Calendrier 

|}

Classements

Drivers' Championship

Articles connexes 
Championnat de GP3 Series 2017

Formule 4
Formule 4